Karl Ochsner (* 25. Februar 1946 in Wels, Oberösterreich) ist ein österreichischer Unternehmer.

Leben 
Nach Abschluss des Realgymnasiums 1964 studierte Karl Ochsner Maschinenbau und Betriebswirtschaft an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. Er schloss das Studium 1968 als Diplomingenieur ETH ab.

Karl Ochsner ist Gründer und war von 1976 bis 2016 Geschäftsführer eines Herstellers von Wärmepumpen. Von 2016 bis 2017 war er Geschäftsführer eines Herstellers von Industrie- und Prozesswärmepumpen. Er ist Autor von Fachbüchern über Wärmepumpen. Er war Obmann des Bundesverbandes Wärmepumpe Austria und Chairman der European Heat Pump Association mit Sitz in Brüssel. Derzeit ist er deren Ehrenpräsident.

Auszeichnungen 

 Karl-Ritter-von-Ghega-Preis 2007

Publikationen 

 Wärmepumpen in der Heizungstechnik: Praxishandbuch für Installateure und Planer. Müller, Heidelberg 2007, ISBN 978-3-7880-7806-5
 Geothermal Heat Pumps A Guide for Planning and Installing, Earthscan 2007, ISBN 9781844074068
 Handbuch Wärmepumpen, Hrsg. von Karl Ochsner, Linz, 2008

Weblinks 
 

Unternehmer (Österreich)
Maschinenbauingenieur
Person (Wels)
Person (Österreichische Bundesbahnen)
Österreicher
Geboren 1946
Mann